Eryngium cornutum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Donn. Eryngium cornutum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
cornutum